Bulbus är ett släkte av snäckor. Bulbus ingår i familjen borrsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Borrsnäckor
Bulbus